Dinotópia, James Gurney regénye
 Dinotópia (2002) film
 Dinotópia televíziós sorozat
 Dinotópia (2005) animációs film